Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Croatia Open Umag 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl český pár František Čermák a Lukáš Rosol, jehož členové nestartují společně. Čermák se rozhodl do soutěže nezasáhnout. Spoluhráčem Rosola se stal Australan Rameez Junaid, s nímž skončil v semifinále na raketách Gonzáleze a Sáa.

Vítězem čtyřhry se stal nenasazený argentinsko-brazilský pár Máximo González a André Sá, který ve finále zdolal polsko-mexické turnajové dvojky Mariusze Fyrstenberga se Santiagem Gonzálezem výsledkem 4–6, 6–3 a [10–5]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů.

Nasazení párů 
  Marin Draganja /  Henri Kontinen (semifinále)
  Dominic Inglot /  Philipp Petzschner (1. kolo)
  Mariusz Fyrstenberg /  Santiago González (finále)
  Pablo Carreño Busta /  Marcel Granollers (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Croatia Open Umag
ATP World Tour 2015